Ila kan syfta på följande platser:

Nigeria 

 Ila Orangun, distriktshuvudort, Osun, 
 Ila (distrikt), Osun,

USA 

 Ila, Georgia, ort i Madison County, 

Robotskapade Nigeriaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar